Radu Vodă se poate referi la:
Radu Vodă, Călărași
Radu Vodă, Giurgiu